Теоба́льд () — чоловіче особове ім'я. Також — Теоба́льдо (), Тібальт (), Тібо́ ().

Особи

Королі 
 Наварра
 Теобальд I — король Наварри (1234—1253)
 Теобальд II — король Наварри (1253—1270)

Шляхта 
 Теобальд I — герцог Сполетський (928—936). 
 Теобальд II  — граф Шампанський (1125—1152)
 Теобальд III — граф Шампанський (1197—1201).
 Теобальд IV — граф Шампанський (1201—1253).
 Теобальд V — граф Шампанський (1253—1270).

Інші 
 Денсілл Теобальд — тринідадський футболіст.
 Теобальд Бетман-Гольвег — німецький рейхсканцлер.
 Теобальд Ліеб — німецький військовик, генерал–лейтенант.
 Теобальд Оркасевич — український скульптор.